Гавана 2010 (45-й мемориал Х. Р. Капабланки) — международный турнир по шахматам проходил с 9 по 20 июня.

 Категория: 18-я (средний рейтинг 2700,34)

Участники турнира 

¹) Рейтинги даны на май 2010 года.

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница 
 Гавана 2010 на сайте The Wеек in Chess 

Шахматные турниры
Июнь 2010 года
2010 год в шахматах